Ixil bezeichnet:

 Ixil, ein indigenes Volk in Nord-Guatemala
 Ixil-Sprache, eine Sprache aus der Familie der Maya-Sprachen
 Ixil (Yucatán), ein Ort im mexikanischen Bundesstaat Yucatán
 Municipio Ixil, ein Municipio im mexikanischen Bundesstaat Yucatán